Seward kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Seward (Alaska)
Seward (Kansas)
Seward (Nebraska)
Seward (Pennsylvania)